Run and gun (en inglés: corre y dispara) es un término que puede referirse a:

 Run and gun (videojuego): un género de videojuego.
 Run and gun (baloncesto): un estilo de juego en baloncesto.